Gatineau es una ciudad ubicada en el sudoeste de Quebec, Canadá.

Gatineau también puede hacer referencia a:

 Colinas de Gatineau, una formación geológica en Canadá que forma parte del Escudo canadiense.
 Río Gatineau, un afluente del Río Ottawa en Quebec, Canadá.
 Olympiques de Gatineau, club de hockey sobre hielo de la ciudad de Gatineau. 
 Gatineau Paris, una compañía francesa productora de cosméticos.
 Microsoft Gatineau, nombre de una versión beta de software de referenciamiento de sitios web creado por Microsoft.